Agua Caliente ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Agua Caliente (Arizona), im Maricopa County
 Agua Caliente (Alameda County, Kalifornien) - Civil district
 Agua Caliente (Sonoma County, Kalifornien) - Civil district
 Agua Caliente (Kalifornien), im Sonoma County
 Agua Caliente Indian Reservation, im Riverside County, Kalifornien

in El Salvador:
 Agua Caliente (El Salvador)

in Honduras:
 Agua Caliente (Copán)
 Agua Caliente de Linaca

in Mexiko:
 Agua Caliente (Tijuana), Vorort von Tijuana

in Peru:
 Agua Caliente (Peru)

Sonstiges:
 Agua Caliente Airport, Airport im San Diego County, Kalifornien
 Agua Caliente Clippers of Ontario, NBA G-League-Farmteam der Los Angeles Clippers in Ontario, Kalifornien
 Agua Caliente County Park, Park im San Diego County, Kalifornien
 Agua Caliente Park, Park im Riverside County, Kalifornien
 Agua Caliente Wash, Fließgewässer im Pima County, Arizona

Siehe auch:
 Agua Caliente Creek